Muhammad VII – emir Grenady (1392-1408) 
 Muhammad VII – władca hafsydzki (1573-1574)
 Muhammad VII – władca Jemenu (1686-1718)
 Muhammad VII – sułtan Kanem-Bornu (1738-1751)
 Muhammad VII – bej Tunisu (1942-1943)